Příjmení Štefánik nosí tyto osobnosti:

 Milan Rastislav Štefánik (1880–1919), slovenský astronom, letec a politik, předák zahraničního odboje za 1. světové války
 Pancéřový vlak Štefánik, použitý během Slovenského národního povstání v roce 1944
 Řád Milana Rastislava Štefánika, vojenské vyznamenání ČSFR z let 1990–93
 Štefánikova hvězdárna v Praze

 František Štefánik (1919–???) – slovenský politik, poúnorový poslanec NS za Stranu slobody
 Ivan Štefánik (1889–1979) – slovenský politik, aktér SNP, pověřenec, po 2. světové válce poslanec za DS, po únorovém převratu za SSO
 Ján Štefánik (1901–1987) – slovenský pedagog, literární kritik a publicista, účastník SNP
 Juraj Štefánik (* 1971) – slovenský hudebník, člen skupiny Horkýže Slíže
 Libor Štefánik (* 1964) – velitel Vzdušných sil Armády České republiky
 Marián Štefánik (* 1952) – slovenský politik, bezpartijní poslanec FS za normalizace
 Samuel Štefánik (* 1991) – slovenský fotbalový záložník